Paneuropa steht für:
 Paneuropa-Union, europäische Einigungsbewegung
 Paneuropa-Radweg, Radwegverbindung zwischen Tschechien, Deutschland und Frankreich

paneuropäisch steht für:
 Paneuropäische Hochschule in Bratislava, Slowakei
 Paneuropäische Verkehrskorridore, europäische Verkehrsinfrastruktur (seit 1991)
 Paneuropäischer Verkehrskorridor VIII, Verkehrsachse von Albanien über Mazedonien nach Bulgarien
 Paneuropäischer Verkehrskorridor X, Verkehrsachse von Österreich nach Griechenland
 Paneuropäischer Stückgutverkehr, Distribution von Stückgut in Europa
 Paneuropäisches Manifest zur Einigungsbewegung in Europa (1923)
 Paneuropäisches Picknick, Friedensdemonstration an der österreichisch-ungarischen Grenze

Siehe auch:
 Pan European